Jakov II., kralj Engleske
 Jakov II. Aragonski
 Jakov II. od Mallorce
 ...